O Auto Bahia Futebol Clube foi um clube brasileiro de futebol da cidade de Salvador, no Estado da Bahia, e foi também o primeiro campeão baiano da segunda divisão.

Títulos 

 

Clubes de futebol extintos da Bahia
Esporte de Salvador